ISO 3166-2:AO — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Анголе. Стандарт охватывает 18 провинций Анголы. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Анголы — AO и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительный трёхбуквенный код образован созвучно названию провинции. Геокоды провинций Анголы являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — AO, присвоенного Анголе в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Анголы 
Геокоды 18 провинций Анголы

Геокоды пограничных Анголе государств 
 ДР Конго — ISO 3166-2:CD (на севере и северо-востоке),
 Замбия — ISO 3166-2:ZM (на востоке),
 Намибия — ISO 3166-2:NA (на юге),
 Республика Конго — ISO 3166-2:CG (на северо-западе).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Анголы

Ссылки 
Геокоды Анголы 
Геокоды Анголы 

2:AO
 
Списки:Ангола